Mega Man IV, в Японии известная под названием  — четвёртая часть серии игр Mega Man для портативной консоли Game Boy. Впервые игра была выпущена 29 октября 1993 года в Японии.

Геймплей 
После прохождения первых четырёх боссов (Toad Man, Bright Man, Pharaoh Man и Ring Man) игроку демонстрируется небольшая заставка, в которой Мегамена можно видеть перед замком. В среднем уровне Мегамен уничтожает спутниковую пушку и Баллада, созданного доктором Вайли. Затем Мегамен телепортируется и собирается уничтожить оставшуюся четверку роботов.

После уничтожения следующих четырёх боссов Мегамену придётся снова сразиться с Балладом. После уничтожения и этого босса игроку предстоит пройти уровень, в конце которого он встретится с финальным боссом — доктором Вайли. После победы над доктором Вайли игроку демонстрируется заставка — доктор Вайли падает на колени и просит у него прощения. Мегамен покидает уничтожающийся космический корабль, где около выхода встречает Баллада, который жертвует собой, чтобы спасти Мегамена. Мегамена высасывает в космическое пространство и он улетает на Раше, наблюдая, как космический корабль взрывается. После финальной заставки идут титры.

Описание боссов игры 
 Toad Man — робот в виде жабы. Робот прыгает по комнате, танцует и создает дождь на весь экран. Бывший помощник фермеров даже в критических ситуациях, что является панацеей от голода, уничтожения от пожара леса, и спаситель от засухи.
 Bright Man — робот, имеющий лампочку на голове. Производит вспышку и стреляет в игрока из пулемета. Во время вспышки игрок не может определённое время двигаться. Бывший помощник тех людей, которые исследуют темные районы.
 Pharaoh Man — робот, представленный в виде древнеегипетского фараона Тутанхамона. Стреляет в игрока огненными шарами, затем заряжается и создает горизонтальную огненную волну. Бывший помощник исследователей пирамид и гробниц, где он в первую очередь ищет аххилесовых пят, для безопасности людей.
 Ring Man — робот с кольцами на руках и голове. Робот ходит туда-сюда и прыгает по комнате, кидая большое кольцо.
 Crystal Man — робот, имеющий кристальный шар на голове. Робот прыгает и выпускает 4 кристальных шара, которые прыгают по комнате, атакуя игрока. Он был построен в роли "воина, который помогает тем людям которым угрожает банкротством, или хотя бы сохранить жертву в роли бюджетника".
 Napalm Man — робот, оснащенный пусковыми установками в руках, ракетной установкой на голове и шестью наводящимися ракетами в плечах. Робот стреляет из головы ракетами, а затем кидает бомбы на поверхность, которые через несколько секунд взрываются.
 Stone Man — робот из камней. Прыгает по комнате, создавая вокруг себя камни, которыми атакует игрока.
 Charge Man — робот, имеющий внешнее сходство с паровозом. Робот ездит из одной стороны в другую, гудит и сбрасывает три горящих угля на игрока.
 Ballade - робот похожий на неизвестного с двумя рогами на лбу. Его оружие - Ballade Cracker, который может устанавливать неподвижные мины с заданным таймером, а также стрелять небольшой взрывчаткой из верхних частей его рук.

Предметы 
После уничтожения первой четверки роботов, собрав буквы "B", "E", "A" и "T", вы получаете птичку "Beat", которая атакует врагов на экране возле Мегамена. Rush Jet Мегамен получает после победы над роботом Charge Manом, предмет позволяет превращаться Рашу в плоскую поверхность и перемещать Мегамена по воздуху.

Отзывы

Mega Man IV получил положительные отзывы.

Примечания 

Компьютерные игры 1993 года
Игры серии Mega Man
Игры только для Game Boy
Игры для Game Boy
Платформеры
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры о путешествиях во времени
Компьютерные игры, разработанные Capcom
Компьютерные игры, изданные Capcom
Сайд-скроллеры